Села:
 Петрики — Черкаська область, Городищенський район
 Петрики — Чернігівська область, Ріпкинський район